Die Europastraße 263 (kurz: E 263) ist eine der wichtigsten Fernverkehrsstraßen des estnischen nationalen Straßennetzes. Sie durchquert als Hauptstraße Põhimaantee 2 das Land diagonal von der Hauptstadt Tallinn über Paide, Tartu und Võru bis in den äußersten Südosten. Sie mündet in die Europastraße 77 und ist insgesamt 282 km lang. In Tallinn beginnt die Straße auf dem Platz Viru Väljak und führt als Tartu maantee (Tartuer Hauptstraße) aus der Stadt heraus.

Verlauf

Europastraße
Europastraße in Estland
Europastrasse 263